Ви́ктор Но́сов: Носов, Виктор Васильевич (1940—2008) — советский и украинский футбольный тренер
 Носов, Виктор Петрович (1923—1945) — лётчик, Герой Российской Федерации.